45-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 10 по 16 марта 2010 года в рамках Мирового календаря UCI 2010. Победу одержал итальянский велогонщик Стефано Гарцелли.

Участники 
Участие в гонке приняли 16 из 18 команд категории UCI ProTeam. Команды  и  не были допущены организаторами к соревнованию. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 6 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 175 гонщиков. До финиша гонки доехали 154 спортсмена.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1229 километров. Пятый этап первоначально должен был составить 234 километра, но в связи с погодными условия был изменён и его протяжённость сократилась на 18 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2010 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2010 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2010 году
Март 2010 года